Schießerbachhöhle steht für folgende Höhlen in der Stadt Bad Ischl, Bezirk Gmunden, Oberösterreich:

 Obere Schießerbachhöhle
 Untere Schießerbachhöhle